Guanabara bezeichnet

 Guanabara-Bucht, brasilianische Meeresbucht bei Rio de Janeiro
 Guanabara (Bundesstaat), ehemaliger brasilianischer Stadtstaat

 Palácio Guanabara, brasilianisches Palastgebäude der Kaiserfamilie in Rio de Janeiro
 Taça Guanabara, brasilianischer Fußballwettbewerb